Ибрагим Ораби, () — египетский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр олимпийских игр.

Биография  

На Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине боролся в среднем весе (до 79 килограммов) По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. В легчайшем весе борьбу вели 16 борцов.

Победив по очкам в трёх встречах, в четвёртой встрече был туширован будущим чемпионом Иваром Юханссоном, набрал шесть штрафных баллов и из турнира выбыл, заняв пятое место. 

На Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне боролся в полутяжёлом весе (до 87 килограммов). Регламент остался прежним. В полутяжёлом весе борьбу вели 14 борцов.

К финальной встрече занимал третье место из трёх борцов, не вылетевших из турнира, сохраняя шансы на золотую медаль, но проиграв Карл-Эрику Нильссону остался там же и завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. 

В 1951 году был серебряным призёром Средиземноморских игр.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Египта
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса